Luci Corneli Dolabel·la (almirall), almirall romà
 Luci Corneli Dolabel·la (pretor), pretor romà